Кубок Греції 2019-20 — 78-й розіграш Кубка Греції. Титул здобув Олімпіакос.

Календар

П'ятий раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 жовтня/4 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 жовтня/5 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/4 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/5 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/3 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/4 грудня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/5 грудня 2019

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 січня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/15 січня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/14 січня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 січня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/15 січня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/30 січня 2020

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/12 лютого 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/12 лютого 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/19 лютого 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/13 лютого 2020

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 березня/24 червня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Грецька федерація футболу   
 Кубок Греції на soccerway 

Греція
Греція
2019 у грецькому спорті
2020 у грецькому спорті
2019—20